Ганноверская городская электричка () — городская железная дорога, один из видов общественного транспорта в Ганноверской агломерации и управляемая компанией Transdev Hannover GmbH, региональной дочерней компанией Transdev Group.

История 
Система была запущена незадолго до Expo 2000 и соединяет Ганновер с ближайшими городами, такими как Нинбург, Лерте и Лангенхаген. В 2008 году состоялось открытие участка линии до Хильдесхайма и Целле. С декабря 2021 года Transdev Hannover переняла у предыдущего эксплуатанта - DB Regio Nord - линии S3, S6, и S7; с июня 2022 года и все остальные линии.

Существующие линии

Ссылки

 S-Bahn Hannover

Примечания

S-Bahn Германии
Транспорт Ганновера